Vias
 Avenida Brasil (Anápolis) 
 Avenida Brasil (Belo Horizonte)
 Avenida Brasil (Juiz de Fora) 
 Avenida Brasil (Uberlândia) 
 Avenida Brasil (Rio de Janeiro) 
 Avenida Brasil (São Paulo) 
 Avenida do Brasil (Lisboa)

Outros
 Avenida Brasil (telenovela) — transmitida pela Rede Globo